

Кожибе — село в гміні Бабошево Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Кожибе — село в гміні Шидлово Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Кожибе — село в гміні Кемпіце Слупського повіту Поморського воєводства